Голенищева-Кутузова — женская форма фамилии .
 Голенищева-Кутузова, Авдотья Павловна (Глинка; 1795—1863) — русская поэтесса, прозаик, переводчица, общественная деятельница.
 Голенищева-Кутузова, Александра Никандровна (Казина; 1837—1918) — русская писательница.
 Голенищева-Кутузова, Варвара Ивановна (в замужестве Бакунина; 1773—1840) — русская писательница-мемуаристка.
 Голенищева-Кутузова, Екатерина Ильинична (1754—1824) — статс-дама, жена фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова, светлейшая княгиня.
 Голенищева-Кутузова, Елизавета Михайловна (Хитрово; 1783—1839) — дочь Михаила Илларионовича Кутузова, подруга А. С. Пушкина, хозяйка известного петербургского салона. См. также 
 Голенищевы-Кутузовы — русский дворянский и графский род.